

Oficjalne mecze międzynarodowe

Mecze z poszczególnymi reprezentacjami

Mecze i turnieje towarzyskie 

Bilans:
 zwycięstwa-porażki 16-17
 sety wygrane-sety przegrane: 65-68

Mecze nieoficjalne 

Bilans:
 zwycięstwa-remisy-porażki 7-1-4
 sety wygrane-sety przegrane: 30-23

Bibliografia 
 Archiwum aktualności na oficjalnej stronie Austriackiego Związku Piłki Siatkowej
 

Austria
Piłka siatkowa w Austrii